Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare dei turni preliminari dell'edizione 2017-2018 della Coppa Italia Serie D di calcio.

Turno preliminare

Primo turno

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
2017/2